Flexöd ist der Ortsname von

 Flexöd (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Flexöd (Kröning), Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut, Bayern
 Flexöd (Landau an der Isar), Ortsteil der Stadt Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern